Neolinocarpon är ett släkte av svampar. Neolinocarpon ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neolinocarpon